Каракай:

 Каракай — населённый пункт в Республике Сербской, Босния и Герцеговина.
  (род. 1967) — украинский политик, народный депутат Украины 5 и 6 созывов (2006—2012).